Rawa (Irak), een stad in Irak

Polen
 Rawa (district), in de woiwodschap Łódź
 Rawa (Lublin), een plaats in het woiwodschap Lublin 
 Rawa Mazowiecka, een stad in het woiwodschap Łódź

Indonesië
 Rawa (Cingambul), een bestuurslaag
 Rawa (Lumbung), een bestuurslaag
 Rawa (Pidie), een bestuurslaag
 Rawa (Tanah Luas), een bestuurslaag